Гумаль,  Гомаль (, , , ) — топоним и образованные от него термины.

Топонимы 
 Гумаль — река в Афганистане и Пакистане, правый приток Инда
 Гомаль — округ в провинции Пактика в Афганистане

Производные от названия реки 
 Университет Гомаль — университет в городе Дера-Исмаил-Хан в Пакистане
 Улица Гомаль — улица в Исламабаде

Примечания